Kagame ist der Familienname folgender Personen:

 Kayije Kagame (* 1987), Schweizer Künstlerin und Schauspielerin
 Paul Kagame (* 1957), ruandischer Politiker und Staatspräsident